

Przypisy

Bibliografia 
 

 
Listy polityków